V808 Возничего () — поляр, двойная катаклизмическая переменная звезда типа AM Геркулеса (AM) и затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Возничего на расстоянии приблизительно 706 световых лет (около 216 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +21,4m до +14,8m. Орбитальный период — около 0,08138 суток (1,953 часа).

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик спектрального класса wd. Масса — около 0,86 солнечной. Эффективная температура — не более 15000 K.

Второй компонент — красный карлик спектрального класса dM. Масса — около 0,18 солнечной.

Примечания